Middlesex - localidade histórica da Inglaterra
Middlesex (Carolina do Norte)
Middlesex (Jamaica)
Middlesex (Nova Jérsei)

Desambiguação